Siku, fúvós hangszer
 Siku, német játékmárka